Richard Southwell kan syfta på bland andra:

* Richard Southwell (1504–1564), engelsk hovman
 Richard V. Southwell (1888–1970), engelsk matematiker